Sedgwick County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sedgwick County, Colorado 
 Sedgwick County, Kansas